Elenco delle giocatrice convocate da ciascuna nazionale partecipante al campionato mondiale di pallamano femminile 2005.

Collegamenti esterni 
 

Convocazioni 2005
Convocazioni alle competizioni di pallamano